Das Dameneinzel der French Open 1975 war ein Tenniswettbewerb in Paris.

Titelverteidigerin war Chris Evert. Das Finale bestritten Chris Evert und Martina Navrátilová, das Evert in drei Sätzen gewann.

Setzliste 

Laut ITF-Seite und WTA-Seite sind 2 Spielerinnen auf Pos. 3 gesetzt (Morosowa und Heldmand) und 4 Spielerinnen auf Pos. 5 gesetzt (Masthoff, Newberry, Giscafre und Chanfreau).

Hauptrunde

Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Weblinks 
 
 

Dameneinzel
1975